Detta är en lista över sjöar i Sjöbo kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Sjöbo kommun.

Lista

Sjöbo kommun
 Lista